Hatzing ist der Name folgender Orte:

 Hatzing (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Hatzing (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich